Kabinett Finckh bezeichnet folgende Landesregierungen des Freistaates Oldenburg unter Eugen von Finckh:
Kabinett Finckh I (1923–1925)
Kabinett Finckh II (1925–1930)